San Bernardino steht für:

 italienischer Name des hl. Bernhardin von Siena (1380–1444)

San Bernardino heißen folgende geographische Objekte:
 San-Bernardino-Pass, Alpenpass im Kanton Graubünden
 San-Bernardino-Tunnel, ein Straßentunnel im Kanton Graubünden
 San Bernardino (Tessin), Zufluss des Lago Maggiore in Italien
 San Bernardino County, Kalifornien
 San Bernardino Mountains in Südkalifornien
 San-Bernardino-Straße, Meerenge in den Philippinen
 San Bernardino Island, Insel am Eingang der San-Bernardino-Straße

Orte:
 San Bernardino GR, Ort auf der Südseite des San Bernardino-Passes, Kanton Graubünden
 San Bernardino Verbano, Gemeinde in der Provinz Verbano-Cusio-Ossola, Region Piemont, Italien
 San Bernardino (Kalifornien), Stadt im Süden des Bundesstaates Kalifornien, Vereinigte Staaten
 San Bernardino (México), Ort im mexikanischen Bundesstaat México
 San Bernardino (Paraguay), Ort in Paraguay
 San Bernardino (Suchitepéquez), Ort in Guatemala

Siehe auch:
 San Bernardo
 Sankt Bernhard